Es Caülls o anteriormente denominada Festival Park es una estación ferroviaria perteneciente a la red de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). Está situada en el término municipal de Marrachí, cerca de la salida nueve de la Ma-13. Fue inaugurada en el año 2007 para dar servicio al centro comercial Festival Park así como a la urbanización Caülls, la cual da nombre a la estación. Consta de dos vías con dos andenes laterales interconectados a partir de un paso superior. Cuentan con una parada en la estación las tres líneas de tren de SFM, con destino a Inca, La Puebla y Manacor respectivamente.

Horarios y frecuencias

Enlaces externos 
Horarios de la red SFM

Caülls
Marrachí